Индери — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Недалеко от деревни протекает река Вагай.

Население

Инфраструктура 
 Мечеть
 Клуб
 Библиотека

Транспорт 
Автобусное сообщение.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района